Ritchie kan som auktorsförkortning betyda:

 James Ritchie
 James Cunningham Ritchie

Robotskapade auktorsförkortningar